Il singolare femminile del torneo di tennis Grand Slam Cup 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Serena Williams che ha battuto in finale Venus Williams 6–1, 3–6, 6–3.

Teste di serie 

 Martina Hingis (semifinali)
 Lindsay Davenport (semifinali)
 Serena Williams (campionessa)
 Venus Williams (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Slam Cup 1999